Arendorf ist:

 ein Ortsteil der Gemeinde Wriedel in Niedersachsen
  Arendorf (Kreis Apenrade), eine ehemalige Gemeinde im Kreis Apenrade
 die deutsche Bezeichnung für den rumänischen Ort Araci in Siebenbürgen

Siehe auch:
 Arendorff
 Arensdorf
 Ahrensdorf